

Persone 
 Diana Sorbello – cantante tedesca
 Orazio Sorbello – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Romeyne Robert Ranieri di Sorbello – nobildonna e imprenditrice statunitense naturalizzata italiana
 Uguccione Ranieri di Sorbello – accademico, giornalista e scrittore italiano

Altro 
 Castello di Sorbello – castello vicino a Reschio, nel comune di Cortona
 Marchesato di Sorbello – entità statale storica situato all'imboccatura della Val di Pierle
 Palazzo Sorbello – edificio storico di Perugia